Våler (Innlandet), een gemeente in de Noorse provincie Innlandet
 Våler (plaats in Innlandet), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Våler (Viken), een gemeente in de Noorse provincie Viken
 Våler (circuit), een circuit